Het WTA-tennistoernooi van Charleston 250 (officieel Musc Health Women's Open) van 2021 vond plaats van 12 tot en met 18 april 2021 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was een incidentele editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravelbanen.

Zowel in het enkel- als in het dubbelspel bereikte het eerste reekshoofd de finale en won daar de eerste set, maar verloor toch de eindstrijd, en wel van een ongeplaatste tegenstander.

Enkelspel 
De ongeplaatste Astra Sharma uit Australië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Tunesische Ons Jabeur in drie sets. Sharma wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatste Amerikaanse duo Hailey Baptiste en Caty McNally won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Australische koppel Ellen Perez en Storm Sanders in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. McNally had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; Baptiste geen.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Arina Rodionova (Australië) waren het vierde reekshoofd – tijdens de tweede set van hun openingspartij kreeg Van der Hoek een enkelblessure, waardoor zij de strijd moesten staken.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Charleston 2021 - 2
Charleston - 2